est un mot anglais signifiant en français « chargé », il peut également désigner :
 Loaded : un groupe de musique ;
 Loaded :  un jeu vidéo.
 Loaded : un magazine britannique
 Loaded : un album du groupe The Velvet Underground sorti en 1970.
 Loaded : un film réalisé par Anna Campion en 1994, avec Catherine McCormack
  : un film réalisé par Alan Pao en 2008, avec Jesse Metcalfe
 Loaded, chanson du chanteur portoricain Ricky Martin extraite de son album , Sound Loaded, sorti en 2000.
 Loaded, série télévisée britannique de 2017.

Homonymie de titre